Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2004 odbyły się w dniach 17 - 25 kwietnia w szwedzkim Gävle na lodowisku Gavlerinken. Po raz ostatni Mistrzostwa Świata Mężczyzn były rozgrywane jednocześnie z Mistrzostwami Świata Kobiet (działo się tak od 1975)

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Finał

Mały finał

Półfinały

1-4

2-3

Round Robin 

2004
2004 w curlingu
2004 w Szwecji
Sport w Gävle
Curling w Szwecji